Denumirea de Trănkovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Trănkovo, un sat în comuna Elhovo, regiunea Iambol;
 Trănkovo, un sat în comuna Radnevo, regiunea Stara Zagora.